Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 2000 bestod av 49 nationer som delades in i nio grupper om fem eller sex lag och varje gruppvinnare gick vidare till mästerskapet. Utöver detta gick den bästa tvåan vidare. De övriga tvåorna gick till ett playoff-spel där vinnarlaget kvalificerade sig. Detta innebar att totalt 14 lag gick vidare från kvalspelet. Värdländerna, Belgien och Nederländerna, var automatiskt kvalificerade och deltog inte i kvalspelet. Kvalspelet spelades mellan 1998 och 1999.

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Grupp 9

Ranking av grupptvåor
I rankingen togs enbart hänsyn till de matcherna som lagen spelat mot lag som hamnat på första, tredje, och fjärde platsen i kvalgruppen. Den bästa grupptvåan gick till EM medan de resterande åtta fick spela ett playoff mot varandra för att avgöra de resterande lagen.

Playoff
De åtta matcherna avgjordes som dubbelmöten där vinnarlagen gick vidare till EM 2000.

Källor 
RSSSF

1998 i Europa
1999 i Europa
Europamästerskapet i fotboll för herrar 2000
Fotbollsåret 1998
Fotbollsåret 1999
2000